Az Atlanta Thrashers egy profi jégkorongcsapat az észak-amerikai profi jégkorongligában, a National Hockey League-ben 1999 és 2011 között. Ez a lista azokat a játékosokat tartalmazza, akik legalább egy mérkőzésen jégre léptek a csapat tagjaként.

Kapusok

Mezőnyjátékosok

Források
A játékosok listája
A játékosok listája
A játékosok listája

NHL csapatok játékosainak listái